Остановочная платформа 771 километр — остановочный пункт в Зеленодольском районе Республики Татарстан. Платформа находится на перегоне Казань — Зелёный Дол Казанского отделения Горьковской железной дороги. На территории остановочного пункта 771 КМ расположены три пути и две платформы (низкие), причём первый путь не используется для остановки пригородных электропоездов, посадка/высадка пассажиров возможна только в исключительных случаях. Обслуживает посёлок городского типа Васильево. Находится между платформой 774 километр и станцией Васильево. На станции останавливаются казанские электропоезда, поезда дальнего следования, неэлектрифицированные поезда на Йошкар-Олу и электропоезда Казань-Нижний Новгород остановки на станции не имеют.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Зеленодольского района